Чернянка:

Населённые пункты 
 Россия
 Чернянка — посёлок городского типа в Чернянском районе Белгородской области.
 Чернянка — село в Черемисиновском районе Курской области.
 Чернянка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Чернянка — хутор в Крестецком районе Новгородской области.
 Черняночка — название посёлка Красный Остров (в 19 в.) Чернянского района Белгородской области.
 Украина
 Чернянка — село в Каховском районе Херсонской области.

Реки 
 Чернянка — река в Валдайском районе Новгородской области России.
 Чернянка — река в Пестовском районе Новгородской области России.
 Чернянка — река в городе Москве, Россия.
 Чернянка — река в городе Воронеже, Россия.
 Чернянка —  река в  Котельничском районе, Кировской области .

Улицы 
 Чернянка — улица   в селе Грязцы, Ливенского района Орловской  области России.
 Чернянская — улица  в городе Новый Оскол, Белгородской области России.
 Чернянская — улица  в городе Новосибирске, Россия.
 Чернянская — улица  в посёлке Гостомель Киевской области Украины.
 Чернянская — улица  в городе Бресте, Беларусь.

Другое 
 Чернянка — сорт подсолнечника «Чернянка-35» и «Чернянка-66»

См. также 
 Чермянка